

Astronomia
 11112 Cagnoli – asteroide della fascia principale

Persone
 Aldo Cagnoli – calciatore italiano
 Antonio Cagnoli – astronomo, matematico e diplomatico italiano
 Barnaba Cagnoli – religioso italiano
 Gerardo Cagnoli – religioso italiano

Altro
 Cagnoli – famiglia originaria della Savoia

Pagine correlate
 Cagnola